Stone kan betekenen:
 Stone (gewichtsmaat), een Engelse gewichtsmaat
 Stone (Amerikaanse band), een Amerikaanse discogroep
 Stone (Buckinghamshire)
 Stone (Engelse band), Indierockband uit Liverpool
 Stone (film), een Amerikaanse film uit 2010
 Stone (Finse band), een Finse metalband
 Stone (Kent)
 Stone (Staffordshire), een Engelse plaats in Staffordshire
 Stone (Worcestershire)
 Stone Town, een stadsdeel van Zanzibar
 Stone Temple Pilots, een Engelse popgroep
 Stoned, een toestand van beneveling
 The Stones: The Rolling Stones
 Stonerrock, een muziekstroming
 Stonehenge, een prehistorisch bouwwerk
 Stone washing, een textielbewerking
 Rolling Stone, het Amerikaanse muziektijdschrift

Personen met de achternaam Stone:
 Angie Stone, een Amerikaanse zangeres
 Emma Stone, Amerikaanse actrice
 I.F. Stone (1907-1989), Amerikaans journalist
 John Stone Stone, Amerikaans elektrotechnicus
 Joss Stone, een Engelse zangeres
 Matt Stone, Amerikaanse animator, filmregisseur, scriptschrijver en stemacteur
 Oliver Stone, de Amerikaanse filmregisseur
 Philip Stone (1924-2003), een Engels acteur
 Sharon Stone, de Amerikaanse filmactrice
 Sly Stone, een Amerikaanse muziekproducer, songschrijver en muzikant
 Steve Stone, Engels voetballer

Zie ook
 stoned, loomheid onder invloed van drugs